Ла Којотера има више значења:

 Ла Којотера (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Којотера (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Којотера, Санта Елена (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Којотера (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Којотера (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Којотера, Ла Ногалера (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Којотера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Којотера (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Којотера (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Којотера (Санта Ана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Којотера (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Којотера, Адалберто Давила (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Којотера (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Којотера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Којотера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Којотера (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Којотера (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Којотера (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику